Cnemidophorus octolineatus est un synonyme attribué à deux espèces de sauriens :
 Cnemidophorus octolineatus Baird, 1859 est un synonyme de Aspidoscelis inornata (Baird, 1859)
 Cnemidophorus octolineatus Schmidt & Smith, 1944 est un synonyme de Aspidoscelis scalaris (Cope, 1892)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Teiidae